HMS Tireless je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Tireless (P327) 
 HMS Tireless (S88) 

Tireless